Игра слов — российская немая комедия 1909 года
 Игра слов () — американская драма 2005 года, режиссёр Скотт Макгихи
 Игра слов () — американский документальный фильм 2006 года, режиссёр Патрик Кридон
 Игра слов () — американский короткометражный фильм 2012 года